Niektóre kościoły pod wezwaniem Matki Bożej Anielskiej:

W Polsce
 Bazylika Matki Bożej Anielskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
 Kościół Matki Bożej Anielskiej w Łodzi
 Kościół Matki Boskiej Anielskiej w Wyszogrodzie
 Kościół Matki Bożej Anielskiej w Zakliczynie
 Kościół Matki Bożej Anielskiej w Warszawie:
 Kościół Matki Bożej Anielskiej w Warszawie (Radość)
 Kościół Matki Bożej Anielskiej w Warszawie (Wierzbno) – należący do dekanatu mokotowskiego

Na świecie
 Bazylika Najświętszej Marii Panny od Aniołów w Asyżu
 Kościół Matki Bożej Anielskiej i klasztor Franciszkanów w Grodnie
 Kościół Matki Bożej Anielskiej w Lipsku
 Katedra Matki Bożej Anielskiej w Los Angeles
 Bazylika Matki Bożej Anielskiej i Męczenników w Rzymie

Inne kościoły Matki Bożej i Najświętszej Marii Panny 

!